Mazanec ist der Familienname folgender Personen:

 Filip Mazanec (auch Georg Philipp Massanecz) (1637–1684), tschechische Maler der Frühbarock
 Josef Mazanec (* 1947), österreichischer Universitätsprofessor 
 Marek Mazanec (* 1991), tschechischer Eishockeytorwart

andere Bedeutungen
 Mazanec (Burg), vernichtete westböhmische Burg bei Karlsbad
 Mazanec, süßes böhmisches Ostergebäck in Form eines runden Brotlaibs